GRY steht für:

 Grímsey Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Grímsey, Region Norðurland eystra, Island
 New York State Police (ICAO-Code), Luftfahrzeugflotte des New York State Executive Department

Gry steht für:
 Gry, Band der elektronischen Tanzmusik
 Gry Johansen, dänische Popsängerin
 Johan Gry (* 1962), schwedischer Schauspieler
 Jørgen Gry (1915–1993), dänischer Feldhockeyspieler
 Léon Gry (1879–1952), französischer Alttestamentler

gry steht für:
 Barclayville-Grebo (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Grebo (Sprache), einer der Sprachen Liberias

Abkürzung